Rodenbach kan syfta på:

 Rodenbach – ett öl som bryggs i Roeselare, Belgien
 Rodenbach (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Rodenbach, Hessen – en kommun i Main-Kinzig-Kreis i Tyskland
 Rodenbach, Kaiserslautern – en kommun i Landkreis Kaiserslautern i Tyskland
 Rodenbach bei Puderbach – en kommun i Landkreis Neuwied i Tyskland